Por Belton pode estar à procura de:
Belton (Carolina do Sul)
Belton (Missouri)
Belton (Texas)

Desambiguação